Александр Ризе (; ,  — , ) — немецкий историк, филолог-классик и переводчик.

Происходил из старинной франкфуртской семьи интеллектуалов, его двоюродный дед Иоганн Якоб Ризе был другом юности Иоганна Вольфганга Гёте (Ризе опубликовал написанный Гёте портрет своего родственника). Учился в гимназии во Франкфурте, затем изучал филологию в Эрлангене, Бонне и Берлине. В 1862 г. защитил диссертацию, посвящённую комментарию к Вергилию Марка Валерия Проба. С 1863 г. преподавал в Берлине в Иоахимстальской гимназии, в 1864—1868 гг. — в Гейдельбергском университете, а затем до конца жизни работал в родном Франкфурте.

Основные работы Ризе связаны с подготовкой и редактурой выверенных изданий классики: сохранившихся фрагментов «Менипповых сатир» Варрона, эпиграмм из Греческой антологии, сочинений Катулла. Кроме того, ему принадлежат монографии «Рейнланд в римскую эпоху» (; 1889) и «Рейнская Германия в античной литературе» (; 1892).

Имя Ризе носит улица во Франкфурте-на-Майне ().

Примечания 

Историки Германии
Филологи Германии
Переводчики поэзии на немецкий язык